{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87901) - || 2000 SN306 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87902) - || 2000 SQ307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87903) - || 2000 ST308 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87904) - || 2000 SR309 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87905) - || 2000 SH310 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87906) - || 2000 SP310 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87907) - || 2000 SQ310 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87908) - || 2000 SJ311 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87909) - || 2000 SH312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87910) - || 2000 SV312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87911) - || 2000 SZ312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87912) - || 2000 SS313 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87913) - || 2000 SU313 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87914) - || 2000 SY313 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87915) - || 2000 SB315 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87916) - || 2000 SH315 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87917) - || 2000 SF316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87918) - || 2000 SQ316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87919) - || 2000 SZ316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87920) - || 2000 SM317 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87921) - || 2000 SC318 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87922) - || 2000 SM318 || 29 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87923) - || 2000 SV318 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87924) - || 2000 SB319 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87925) - || 2000 SG319 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87926) - || 2000 SZ319 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87927) - || 2000 SN321 || 28 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87928) - || 2000 SB328 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87929) - || 2000 SA331 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87930) - || 2000 SS333 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87931) - || 2000 ST333 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87932) - || 2000 SW343 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87933) - || 2000 SL346 || 21 september 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (87934) - || 2000 SF347 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87935) - || 2000 SG347 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87936) - || 2000 SG350 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87937) - || 2000 SM350 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87938) - || 2000 SL351 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87939) - || 2000 SF353 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87940) - || 2000 SQ354 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87941) - || 2000 SG356 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87942) - || 2000 SP356 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87943) - || 2000 SM357 || 28 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87944) - || 2000 SZ357 || 28 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87945) - || 2000 SQ358 || 24 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87946) - || 2000 SW359 || 26 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87947) - || 2000 SJ360 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87948) - || 2000 SY361 || 23 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87949) - || 2000 SR362 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87950) - || 2000 SG367 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87951) - || 2000 SZ368 || 22 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87952) - || 2000 SV369 || 24 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87953) - || 2000 SC370 || 24 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87954) Tomkaye || 2000 TK || 2 oktober 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (87955) - || 2000 TL4 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87956) - || 2000 TM4 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87957) - || 2000 TQ12 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87958) - || 2000 TS15 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87959) - || 2000 TF18 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87960) - || 2000 TU19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87961) - || 2000 TV19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87962) - || 2000 TB20 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87963) - || 2000 TK21 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87964) - || 2000 TM28 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87965) - || 2000 TX28 || 6 oktober 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (87966) - || 2000 TX32 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87967) - || 2000 TR33 || 5 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87968) - || 2000 TS33 || 5 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87969) - || 2000 TV37 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87970) - || 2000 TT38 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87971) - || 2000 TW38 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87972) - || 2000 TJ39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87973) - || 2000 TX39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87974) - || 2000 TR41 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87975) - || 2000 TR42 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87976) - || 2000 TP43 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87977) - || 2000 TY43 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87978) - || 2000 TG44 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87979) - || 2000 TL45 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87980) - || 2000 TT53 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87981) - || 2000 TS55 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87982) - || 2000 TA57 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87983) - || 2000 TB57 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87984) - || 2000 TP57 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87985) - || 2000 TJ58 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87986) - || 2000 TD59 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87987) - || 2000 TF59 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87988) - || 2000 TZ62 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87989) - || 2000 UG1 || 21 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (87990) - || 2000 UV4 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87991) - || 2000 UK6 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87992) - || 2000 UL7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87993) - || 2000 UM10 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87994) - || 2000 UA11 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87995) - || 2000 UF12 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87996) - || 2000 UP21 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87997) - || 2000 UG24 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87998) - || 2000 UY27 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87999) - || 2000 UX28 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88000) - || 2000 UB36 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten